Larré ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Larré (Morbihan)
 Larré (Orne)